Modran je lahko:
 Modran, Bijeljina (Bosna in Hercegovina)
 Modran, Derventa (Bosna in Hercegovina)